Civitas puede estar referido a :

Significado original 
 Civitas, palabra latina que literalmente significa ciudadanía, y que en la época de la antigua Roma también significaba unidad administrativa.

Instituciones y movimientos 
 Instituto y movimientos.

Videojuegos 
 Imperivm Civitas, videojuego de construcción de ciudades desarrollado por Haemimont Games.